

Patronyme 

 Alamanno Adimari (1362-1422), un pseudo-cardinal italien ;
 Alessandro Adimari (1579-1649), un philologue et poète italien.

Bâtiments 
 Tours des Adimari, deux anciennes maisons-tours du centre historique de Florence, en Italie